Torre Mirafiori – edificio di Buenos Aires
 Torre Mirafiori – edificio di Torino